Söller steht für:
 Söller, balkonartiger, von Säulen getragener Anbau
 Söller, regional für einen Dachboden
 Söller, schweizerisch für Fußboden

Personen:
 Anton Söller (1807–1875), deutscher Landschafts- und Porträtmaler, Restaurator, Kunsthändler und Zeichenlehrer
 Heinrich Söller (1903–1997), deutscher Bildhauer
 Manuela Söller-Winkler (* 1961), deutsche Ministerialbeamtin

Siehe auch:
 Söll
 Sölle
 Söhler